Luka Krajnc je ime več oseb:
 Luka Kranjc, slovenski alpinist
 Luka Krajnc, slovenski nogometaš